A 2007–2008-as török labdarúgó-bajnokság első mérkőzését 2007. augusztus 10-én játszották, az utolsó mérkőzésre 2008. május 10-én került sor. A 34 hétig tartó bajnokságot a Galatasaray SK nyerte 79 ponttal a Fenerbahçe SK előtt.

Végeredmény 
2008. május 4-i adatok

* Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség LG: Lőtt gól KG: Kapott gól GK: Gólkülönbség

Kereszttáblázat 
2008. május 4-i adatok.

† A Trabzonspor - Sivasspor mérkőzést az első héten felfüggesztették. A Sivasspornak ítélték a győzelmet (3-0).

Statisztika

Góllövők 
 Utolsó frissítés: 2008. május 10.

Szabálytalanságok 
A szezonban kapott piros és sárga lapok száma klubok szerint.

Edzők

Stadionok 

 A Kasımpaşa az első 12 hazai mérkőzését az Atatürk Olimpiai Stadionban játszotta, amíg a saját stadionjukat felújították.

 A Galatasaray első hazai mérkőzését az Atatürk Olimpiai Stadionban játszotta, amíg saját stadiojukat felújították.

Hivatkozások

További információk 
 2008 Turkcell Süper Lig mérkőzéslista 
 Ahmet Turgut hírei a török ligáról 

Török labdarúgó-bajnokságok
Török 1